Bedsted er et stednavn, der findes flere steder:
 Bedsted (Sønderjylland) – en bebyggelse og et ejerlav i Bedsted Sogn, Tønder Kommune
 Bedsted (Thy) – en bebyggelse i Bedsted Sogn, Thisted Kommune
 Bedsted Overdrev ved Ringsted på Sjælland
 Bedsted (Sydslesvig) øst for Sønder Brarup ved landevejen mod Kappel